The Bill (polski zespół muzyczny)
 The Bill (serial telewizyjny)